Элат — многозначный термин:
 Элат (мифология) — ряд персонажей из древнегреческой мифологии.
 (31824) Элат — астероид из группы кентавров, который был обнаружен 29 октября 1999 года.

См. также 

 Эйлат — город в Израиле.